Georgia es una nombre de mujer italiano muy común, puede referirse a:

Artes y entretenimiento
Giorgia Fumanti, soprano italiana-canadiense
Giorgia Gueglio, cantante italiana
Giorgia Todrani, cantante italiana, conocida como Giorgia

Deportes
Giorgia Consiglio, nadadora de larga distancia italiana
Giorgia Bronzini, ciclista profesional italiana

Otras personas
Giorgia Meloni, política italiana

Otros usos
Giorgia, género de polillas